Виктор Николаевич Паутов:
 Паутов, Виктор Николаевич (род. 1953) — депутат Государственной Думы от фракции КПРФ.
 Паутов, Виктор Николаевич (1926—2020) — советский и российский микробиолог.